Quinto Fabio Massimo è il nome di diversi personaggi e consoli appartenenti alla gens Fabia:

 Quinto Fabio Massimo – console nel 213 a.C.
 Quinto Fabio Massimo Africano – console nel 10 a.C.
 Quinto Fabio Massimo – console nel 45 a.C.
 Quinto Fabio Massimo Allobrogico – console nel 121 a.C.
 Quinto Fabio Massimo Eburno – console nel 116 a.C.
 Quinto Fabio Massimo Emiliano – console nel 145 a.C.
 Quinto Fabio Massimo Gurgite – console nel 292 a.C. e nel 276 a.C.
 Quinto Fabio Massimo Gurgite – console nel 265 a.C.
 Quinto Fabio Massimo Rulliano – console nel 322 a.C., 310 a.C., 308 a.C., 297 a.C. e 295 a.C. Dittatore nel 315 a.C.
 Quinto Fabio Massimo Serviliano – console nel 142 a.C.
 Quinto Fabio Massimo Verrucoso, detto Cunctator – console nel 233 a.C., 228 a.C., 215 a.C., 214 a.C. e 209 a.C. Dittatore nel 217 a.C.